Paolo Paganini  – giornalista italiano
Paolo Paganini  – calciatore italiano